2 miejscowości w Polsce: 
 Dzięgiele – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Dzięgiele – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap

Zobacz też:
 Dzięgiele Oleckie